Bandau ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Bandau, Ortsteil der Gemeinde Beetzendorf, Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt, Deutschland
 Bandau, deutscher Name der Gemeinde Bánd, Komitat Veszprém, Mitteltransdanubien, Ungarn

Bandau ist der Familienname folgender Personen:
 Joachim Bandau (* 1936), deutscher Bildhauer, Maler und Grafiker